Blaich steht für:
 Blaich (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Blaich (Schottland), Ort am Loch Eil

Blaich ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Blaich (1940–1988), deutscher Wirtschaftshistoriker und Hochschullehrer
 Hans Erich Blaich (1873–1945; Pseudonym Ratatöskr), deutscher Arzt, Schriftsteller und Lyriker, siehe Dr. Owlglass
 Markus C. Blaich (* 1968), deutscher prähistorischer Archäologe und Burgenforscher
 Martin Blaich (1820–1903), deutscher Seelsorger und Erweckungsprediger 
 Theo Blaich (1900–1975), deutscher Luftwaffenoffizier und Führer von Spezialeinsätzen während des Zweiten Weltkriegs
 Ute Blaich (1939–2004), deutsche Redakteurin, Herausgeberin und Autorin im Bereich Kinderbuch

Siehe auch:
 Sonderkommando Blaich
 Bleich